Das Wort Überbau steht für:
 Überbau (Nachbarrecht) – im deutschen Nachbarrecht ein über die Grenze zum Nachbargrundstück hinaus ragendes Gebäude
 Basis und Überbau – ein von Karl Marx geprägtes Begriffspaar der Philosophie
 ein Bauelement von Brücken, siehe Brücke#Überbau
 eine Anwendungsschicht oder -ebene bei Rechnerprogrammen, siehe Front-End und Back-End

Siehe auch:
 Oberbau